Landolinus bezeichnet:

 St. Landolinus (Boke), römisch-katholische Pfarrkirche im Delbrücker Ortsteil Boke im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Landelin